Yuka ist ein
 japanischer Name, siehe Yuka (Name)
 eine kubanische Musikrichtung, siehe Yuka (Musik)
 ein Wollhaarmammut, siehe Yuka (Mammut)
 eine App zum Bewerten von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten Yuka (App)

Siehe auch:
 Yuca
 Yucca
 Juka
 Iuka